

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fisa“ beginnt.

Fisa 



Fisah 
 Fisahn, Andreas (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler
 Fisahn, Josef (1850–1898), deutscher Redakteur und Politiker, MdL
 Fisahn, Maria (* 1949), deutsche Künstlerin und Performanceakteurin

Fisas 
 Fisas Ayxelá, Santiago (* 1948), spanischer Politiker (Partido Popular), MdEP